Jojada (hogepriester)
vader van Benaja
een raadsman van Koning David
een zoon van Paseah in de tijd van Nehemia
de achterkleinzoon van Jesua en vader van Johahan de hogepriester
een priester in Jeremia's tijd